Tento článek se podrobně zabývá sestavou a zápasy týmu SK Slavia Praha v sezoně 1996 - 1997.

Úspěchy a důležité momenty 
 vicemistr ligy
 vítěz národního poháru
 účastník 3.předkola LM
 účastník 2. kola poháru UEFA

Soupiska 
Hráči, jejichž jména jsou zvýrazněna tučně jsou reprezentanty svých zemí

Hráčské statistiky

Související články 
 SK Slavia Praha

Externí odkazy 
 www.slavia.cz

Sezóny SK Slavia Praha
Fotbal v Česku v roce 1996
Fotbal v Česku v roce 1997